Садовський Іван — українське прізвище. Відомі носії:
 Садовський Іван Іванович (1876 — 1948) — український актор, народний артист УРСР (1947).
 Садовський Іван Максимович — Герой Радянського Союзу.
 Садовський Іван Михайлович (1855 — 1911) — український ветеринарний лікар, анатом, мікробіолог.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок